Jean-Pierre Allali (1939-) universitaire et journaliste français ;
 Réda Allali, chanteur et musicien marocain.

Patronyme marocain
Patronyme séfarade